David Walsh désigne entre autres :
 David Walsh (-), un journaliste sportif irlandais ;
 David Walsh (1961-), un collectionneur d'art australien ;
 David I. Walsh (1872-1947), un homme politique américain ;
 David M. Walsh (1931-), un directeur de la photographie américain.